Парис (-{Paris}-) може да се одниси на:
Париз (), оригиналан назив главног града Француске 
Парис (митологија), митолошки син Пријама, краља Троје, који се појављује у низу грчких митова

Име 
Парис (име), мушко и женско име
Парис (презиме), углавном француско презиме

Географија

Данска 
 Париз (Данска), насеље у Данској

Канада 
 Парис (Онтарио), насеље у Канади
 Париз (Јукон), насеље у Канади

Кирибати 
 Парис (Кирибати), насеље у острвској држави Кирибати

САД 
 Парис (Ајдахо), град је у америчкој савезној држави Ајдахо
 Парис (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Парис (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Парис (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Парис (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Парис (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси

Ботаника 
 -{Paris}- (род), род биљака који укључује и познату биљку:
 -Paris quadrifolia|WD=Q119135-, петров крст